Fidelity () — седьмая серия первого сезона американского телесериала «Доктор Хаус». Премьера эпизода проходила на канале FOX 28 декабря 2004. Доктор Хаус и его команда должны спасти женщину, тем самым разрушив её семейную жизнь.

Сюжет 
В субботу днем ​​Эд возвращается с пробежки с его лучшим другом, домой и замечает свою жену Элизу в очень плохом состоянии. В больнице Кэмерон заставляет Хауса помочь этой женщине говоря, что она спала по 18 часов в день, но тесты ничего не показывают. Элиз делают магнитный резонанс. Со временем ей становится ещё хуже. Хаус и Уилсон подозревают рак молочной железы. Пока Кэмерон настраивает маммограмму, Элиз рассказывает ей, что её мать умерла от рака в столько же лет. Новые тесты не показывают опухоль. Уилсон объясняет это тем, что опухоль может быть ещё очень маленькой. Хаус отталкивает теорию рака. Он посылает Формана в ресторан, где работает Элиз. Главный повар рассказывает Форману, что кухня чистая и Элиз не могла подцепить какую-нибудь болезнь здесь. Также Форман замечает жареного кролика и предполагает туляремию, хотя доказательств пока нет.

В палате Элиз жалуется Кэмерон, что её рука очень чешется. Вскоре у неё начинаются галлюцинации. Хаус считает, что Элиз больна африканской сонной болезнью, хотя она не была в Африке, не делала переливания крови и тесты её тоже не нашли. Неправильное лечение может вызвать ещё больше проблем, поэтому Хаус посылает Формана и Чейза к Эду и Элиз и расспросить их об их супружеской верности (если Элиз не ездила в Африку и не делала переливания крови, сонная болезнь могла передаться только половым путём). Эд и Элиз отрицают возможную измену.

Кэмерон начинает первый курс лечения туляремии хлорамфениколом, но Элиз впадает в кому. Это доказывает то, что у пациентки нет туляремии. Хаус лично ещё раз спрашивает у Эда о возможной измене жены. Хаус говорит, что если не начать лечения сонной болезни сейчас — Элиз может умереть… Эд подумал ещё раз и сказал, что он не уверен в верности жены. Форман и Чейз начинают лечение пациента меларсопролом.

Элиз выздоравливает. Теперь она должна сказать имя её полового партнера, чтобы начали лечить его. Элиз решается рассказать мужу об измене, он решает покинуть её. Оказывается, что Элиз изменила Эду с его лучшим другом (он бегал с Эдом в начале серии).

Ссылки 

Эпизоды 1-го сезона телесериала «Доктор Хаус»
Эпизоды телесериалов США 2004 года